Ел Тијангис има више значења:

 Ел Тијангис, Сантијаго Луна Сентено (Јуририја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Тијангис (Калтепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Тијангис (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Тијангис, Луис Ернандез Арадиљас (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику